Franciszek Walter (1885–1950) – lekarz, dermatolog i wenerolog, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego
 Franciszek Karol Walter (ur. 1895) – kapitan piechoty Wojska Polskiego, nadkomisarz Policji Państwowej, odznaczony Krzyżem Walecznych (dwukrotnie)
 Franciszek Walter (1901–1987) – działacz społeczny, burmistrz Żagania w latach 1945–1947

Przypisy